Fly The Nest est une société dédiée à l’accompagnement des startups dans leur phase de croissance. Fondée en 2015, elle dispose de bureaux à Paris et à Nantes et a accompagné plus de cent startups en changement d’échelle.

Histoire 
Fly The Nest a été fondé en 2015 par Cédric Mao et Erwann Rozier. Ils décident d'appliquer la méthode Dhream, une méthode de pilotage de projets innovants qui s'appuie sur l'engagement des collaborateurs, aux startups en pleine croissance. Fly The Nest accompagne alors de nombreuses entreprises, des startups aux grands groupes. Par exemple elle aide ContentSquare à gérer son hypercroissance, accompagne les startups BackMarket et Ornikar et développe un programme d'intrapreneuriat pour OuiSNCF en partenariat avec Le Village by CA

Fin 2019, Fly The Nest lance une antenne à Nantes où elle accompagne le groupe industriel Idéa ou la startup Gens de Confiance. En 2020, la société lance aussi une autre marque dédiée aux dynamiques de transitions écologiques et sociales, sillages.

Mode de gouvernance 
Une des particularités de Fly The Nest est son fonctionnement en auto-gouvernance. Les salariés de Fly The Nest sont tous « cofondateurs » de la structure et s'engagent tous pour co-construire le projet de l'entreprise. Inspirés par les préceptes de Frédéric Laloux, ils sont tous à même de prendre des décisions, par exemple, les salariés de Fly The Nest décident eux-mêmes de leur salaire.

Références

Liens externes 
 Site officiel
 Site internet de Sillages

Entreprise de conseil ayant son siège en France
Start-up